Das Märchen vom Zaren Saltan oder Zar Saltan steht für:

 Das Märchen vom Zaren Saltan (Oper), Oper von Nikolai Andrejewitsch Rimski-Korsakow (1900)
 Das Märchen vom Zaren Saltan (Film), sowjetischer Film von Alexander Lukitsch Ptuschko (1967)
 Zar Saltan (Märchen), russisches Märchen
 Zar Saltan (Gedicht), Gedicht von Alexander Sergejewitsch Puschkin